Habl ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Hábl (1901–1983), ungarischer Kanute und Trainer 
 Willy Habl (1888–1964), deutscher Maler und Grafiker

und bezeichnet mit

 Habl (Einheit), ein arabisches Längenmaß